Il doppio del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Lipsky e David Martin che hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Horia Tecău 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Scott Lipsky /  David Martin (Campioni)

 Scott Oudsema /  Rajeev Ram (primo turno)
 Cecil Mamiit /  Glenn Weiner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2006